Уильям Крейн (, 14 апреля 1851 — 23 апреля 1920) — австралийский шахматист. Чемпион Австралии 1888 и 1897 гг. В 1888 г. поделил в круговом турнире 1—2 места с Г. Чарликом, а затем выиграл у него дополнительный матч. В 1893 г. в матче уступил звание чемпиона А. Уоллесу. В 1897 г. победил в круговом турнире с участием чемпионов австралийских штатов и Новой Зеландии, но в том же году уступил титул в матче с Дж. Джейкобсеном. Много раз участвовал в традиционных матчах по телеграфу между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория, а также в матчах Новый Южный Уэльс — Квинсленд и Новый Юный Уэльс — Западная Австралия.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Крейна в базе Chessgames
 Личная карточка У. Крейна на сайте 365Chess
Шахматисты Австралии
Шахматисты XIX века